Le code source est un texte permettant de décrire un logiciel.
Plusieurs œuvres de fiction se réfèrent à ce titre :
 Le roman de William Gibson ;
 Le film Source Code, sorti en 2011 au cinéma ;

En théorie de l'information, l'expression se réfère au Codage de source.